Chrestiwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 seit 2016 offizieller ukrainischer Name der Stadt Kirowske
 Chrestiwka (Horodyschtsche), Ansiedlung in der ukrainischen Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche
 Chrestiwka (Kachowka), Dorf in der ukrainischen Oblast Cherson, Rajon Kachowka